Schües ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Schües (* 1959), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Nikolaus H. Schües (* 1965), deutscher Reeder
 Nikolaus W. Schües (* 1936), deutscher Reeder
 Oscar Schües (1848–1930), deutscher Versicherungskaufmann und Unternehmer
 Walter Schües (1880–1948), von 1928 bis 1948 Direktor der Nord-Deutschen Versicherungsgesellschaft
 Walter Georg Schües (1905–1976), deutscher Versicherungskaufmann und Unternehmer